Престо́л:
 Престол — четырёхугольный стол в середине алтаря православного храма для освящения Святых Даров.
 Престол — епископская кафедра.
 Престол — место верховного иерарха в монархиях (см. престолонаследие); также трон.
 Престол — ангельский чин, см. Престолы.
 Престол — одно из значений трона.

См. также 

 Престол славы — в авраамических религиях представление о месте, откуда Бог проявляет Своё величие и славу.
 Святой Престол — официальное межгосударственное название структур католической церкви.